Christmas(-)Møller er navnet på flere danske politikere:

 John Christmas Møller (1894-1948)
 Pia Christmas-Møller (1961- )

og historikeren
 Wilhelm Christmas-Møller (1931-1995)

Christmas Møller-familien